El príncipe Guillermo Augusto de Gran Bretaña (Londres, 26 de abril de 1721 - Ibíd., 31 de octubre de 1765), KG, fue el hijo menor de Jorge II de Gran Bretaña y de la margravina Carolina de Ansbach. Es, en general, más conocido por haber sofocado el levantamiento jacobita en la batalla de Culloden en 1746.

Niñez y juventud 
William nació en la Casa Leicester (ahora Leicester Square), Londres, adonde sus padres se habían mudado después de que su abuelo, Jorge I, aceptase la invitación para ascender al trono británico. El 27 de julio de 1726, con solo cuatro años de edad, fue nombrado Duque de Cumberland, Marqués de Berkhamstead en el Condado de Hertford, Conde de Kennington en el Condado de Surrey, Vizconde de Trematon en el Condado de Cornualles y Barón de la Isla de Alderney. El joven príncipe fue educado por Andrew Fountaine y se convirtió en el favorito de sus padres (hasta tal punto que su padre consideraría más tarde ciertas formas de hacerlo primar en la herencia sobre su hermano mayor, Federico, Príncipe de Gales). En el Hampton Court, William Kent diseñó las habitaciones especialmente para él.

Carrera militar 
William mostró valentía y habilidad física desde su juventud. En 1740 zarpa como voluntario bajo las órdenes de Sir John Norris, pero pronto perdió interés por la Armada y, en 1742, entró en el ejército de tierra. En diciembre de 1742 fue nombrado General de División (Major-General) y, tras la batalla de Dettingen en 1743, Teniente General (Lieutenant-General).

Guerra de Sucesión Austríaca 
En 1745, tras ser nombrado Capitán General (Captain-General) del ejército de tierra británico, William fue enviado a Flandes como Comandante en Jefe de las fuerzas aliadas británicas, hannoverianas, austríacas y neerlandesas, siendo derrotado por los franceses en la batalla de Fontenoy el 11 de mayo de dicho año.

Rebelión jacobita - «La Cuarenta y Cinco» 
William fue elegido para poner fin a la exitosa carrera de Charles Edward Stuart, conocido como el Joven Pretendiente, en la rebelión jacobita de 1745.

Cuando volvió de Flandes, comenzó con los preparativos para sofocar la insurrección. Se unió al ejército bajo las órdenes de John Ligonier y comenzó a perseguir al enemigo, pero la retirada de Stuart en Derby desbarató sus planes. Tras tomar Carlisle se retiró a Londres, hasta que las noticias de la derrota de Hawley en Falkirk despertaron de nuevo el miedo en el pueblo inglés, quien depositó las esperanzas del país en el duque. Fue nombrado comandante de las fuerzas armadas en Escocia.

Culloden 
Inmediatamente después de llegar a Edimburgo el 30 de enero de 1746 comenzó la búsqueda del Joven Pretendiente. Hizo un rodeo por Aberdeen, donde pasó algún tiempo entrenando a las bien equipadas tropas, ahora bajo sus órdenes, para las peculiares características de la guerra a la que estaban a punto de incorporarse. El 8 de abril de 1746 partió de Aberdeen a Inverness y, el 16 de abril, se libró la decisiva batalla de Culloden, en la cual las fuerzas del Joven Pretendiente resultaron completamente derrotadas.

«Butcher Cumberland» 
«Butcher Cumberland» fue una pulla utilizada con fines políticos en Gran Bretaña, e incluso el hermano de William, Federico Luis, parece haber alentado los virulentos ataques contra el duque. Al igual que Oliver Cromwell en Irlanda, William actuó de una forma que podía ser tomada por muchos contra él por el resto de su vida. Sin embargo, cuando la guerra terminó, los pueblos de Escocia, Inglaterra y las colonias lo reconocieron como salvador de la amenaza jacobita; por ejemplo, recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Glasgow.

Paz 
Durante los diez años de paz desde 1748, Cumberland se ocupó principalmente de sus deberes como Capitán General, y el resultado de su trabajo se hizo patente en el comportamiento del ejército en la Guerra de los Siete Años. Su impopularidad, que se había incrementado sin parar desde Culloden, interfirió mucho en su éxito en política, y cuando a la muerte del príncipe de Gales, su hijo, siendo menor de edad, heredó el trono, el duque no pudo conseguir hacerse con la regencia, que pasó a la princesa viuda de Gales, quien lo consideraba un enemigo.

La Guerra de los Siete Años 
En 1757, tras estallar la Guerra de los Siete Años, Cumberland fue puesto al frente de un abigarrado ejército liderado por Gran Bretaña para defender Hanóver. En la batalla de Hastenbeck, cerca de Hamelín, el 26 de julio de 1757, fue derrotado por las superiores fuerzas de d'Estrées. En septiembre del mismo año, su derrota casi se había convertido en desgracia. Llevado de un sitio a otro, y acosado por los franceses bajo Richelieu, se rindió en el monasterio de Zeven el 8 de septiembre, y tras la Convención de Kloster-Zeven aceptó evacuar Hanóver.

Últimos años 
Al regresar a Inglaterra, renunció a los cargos públicos que había ocupado y se retiró a la vida privada. No intentó justificar su conducta, aplicando en su caso la disciplina que había inculcado en otros. Durante un tiempo vivió en Cumberland Lodge, en Windsor, y más tarde en Londres, participando poco en política. Hizo mucho, sin embargo, para reemplazar como primeros ministros a Bute y a Grenville y para restituir a Pitt a dicho cargo. Tras subir al trono su sobrino, Jorge III, compitió con su cuñada, la princesa viuda de Gales, por el puesto de regente en tiempos de emergencia. Poco antes de su muerte, se le pidió que abriera las negociaciones con Pitt para su regreso al poder, lo cual fue, sin embargo, infructuoso.

El duque falleció repentinamente en Upper Grosvenor Street, en Londres, el 31 de octubre de 1765, según parece por un infarto de miocardio debido a su obesidad, a los 44 años. Fue enterrado en la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Hannover
Miembros de la Orden de la Jarretera
Compañeros de la Orden del Baño
Personas de la época georgiana
Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Miembros de la Royal Society
Personas de la Guerra de los Siete Años
Sepultados en la abadía de Westminster
Príncipes de Reino Unido
Cumberland, Guillermo Augusto
Personas de la guerra de sucesión austríaca
Fallecidos en Londres